La detentrice del titolo Hazel Hotchkiss non ha partecipato al torneo.

Mary Browne ha battuto in finale Eleonora Sears 6-4, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1912